Вере́ль-Прагондра́н, Верель-Праґондран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний схід від Парижа, 90 км на схід від Ліона, 6 км на північний схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 470,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Верель-Прагондран на сайті французького Національного інституту географії 
 Верель-Прагондран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верель-Прагондран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верель-Прагондран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верель-Прагондран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя